Das 7,5-km-Sprintrennen der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 9. Februar 2014 um 18:30 Uhr im Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum statt. Olympiasiegerin wurde Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei. Die Silbermedaille gewann die Russin Olga Wiluchina. Bronze ging an Wita Semerenko aus der Ukraine. 2017 erkannte das IOC Wiluchina die Silbermedaille ab. Nach einem Einspruch entschied der Internationale Sportgerichtshof, dass die Russin ihre Medaille zurückbekommt.

Wettkampfbeschreibung 
Der Sprint war die Einzeldisziplin mit der kürzesten Laufstrecke. Die 7,5 km verteilten sich auf drei gleich lange Laufrunden, nach der ersten und der zweiten Runde mussten die Athletinnen je einmal am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Beim ersten Mal mussten sie im liegenden, beim zweiten Mal im stehenden Anschlag schießen. Für jede nicht getroffene Scheibe war eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m zu absolvieren. Die Athletinnen gingen in einem Intervall von 30 Sekunden (manchmal auch 15 Sekunden) ins Rennen. Siegerin war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte.

Totalanstieg: 258 m, Maximalanstieg: 31 m, Höhenunterschied: 31 m 
84 Teilnehmerinnen aus 33 Ländern, davon 81 in der Wertung.

Die besten 60 Athletinnen des Sprints qualifizierten sich für das Verfolgungsrennen.

Ergebnisse 
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) disqualifizierte zunächst die russischen Athletinnen Olga Wiluchina, Jana Romanowa und Olga Saizewa aufgrund der Erkenntnisse des McLaren-Reports. Am 24. September 2020 wurden die Disqualifikationen von Wiluchina und Romanowa aufgehoben.

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis (PDF, 82 kB)

Einzelnachweise 

Sprint (Frauen)
Frauenskiwettbewerb
Frauenschießsportwettkampf